Kuuttartoq bezeichnet:
 Kuuttartoq (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kuuttartoq (See), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland